Afonso Pena pode referir-se a:

Personalidades
Afonso Pena (1847-1909) -  advogado e jurista, presidente do Brasil entre 1906 e 1909.
Afonso Pena Júnior (1879-1968) - advogado, professor, político e ensaísta brasileiro. Foi imortal da Academia Brasileira de Letras.

Lugares
Brasil
Avenida Afonso Pena - uma das principais avenidas da cidade de Belo Horizonte.
Afonso Pena (Belo Horizonte) - bairro da cidade de Belo Horizonte.
Avenida Afonso Pena (Uberlândia) - principal via da cidade de Uberlândia.
Avenida Afonso Pena (Campo Grande) - via expressa da cidade de Campo Grande.
Aeroporto Internacional Afonso Pena - aeroporto localizado em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba.
Estação Afonso Pena - estação de metrô do Rio de Janeiro.
Ponte Affonso Penna -  ponte localizada na divisa dos estados brasileiros de Goiás e Minas Gerais.
Ponte Pênsil Afonso Pena - ponte sobre o rio Sapucaí em Minas Gerais.

Associações
Centro Acadêmico Afonso Pena - é a associação de representação do corpo discente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Navios
Afonso Pena (navio) - navio brasileiro de carga e de passageiros, afundado durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguação